Żeleńscy herbu Ciołek – polska rodzina szlachecka i ziemiańska

Osoby 
 Bartłomiej Żeleński (zm. 1580) – podkomorzy sandomierski, starosta stężycki
 Edward Żeleński (1878–1910) – artysta kabaretowy, urzędnik bankowy
 Ludwik Żeleński (1870–1940) – działacz sportowy, współzałożyciel i prezes Związku Polskiego Piłki Nożnej
 Franciszek Witalis Żeleński (ok. 1741–1805) – kasztelan biecki, starosta wiski, szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, podstoli krakowski, hrabia
 Marcjan Żeleński (1625–1677) – burgrabia krakowski
 Marcjan Żeleński (1804–1846) – posiadacz ziemski, kapitan powstania listopadowego, ofiara rzezi galicyjskiej
 Stanisław Gabriel Żeleński (1873–1914) – architekt, właściciel Krakowskiego Zakładu Witrażów S.G. Żeleński
 Stanisław Żeleński (1905–1981) – aktor teatralny i filmowy
 Tadeusz Boy-Żeleński (1874–1941) – tłumacz, krytyk literacki i teatralny, pisarz, poeta-satyryk
 Wanda Żeleńska (1841–1904) – pisarka i tłumaczka
 Władysław Żeleński (1837–1921) – kompozytor, przedstawiciel polskiego neoromantyzmu
 Władysław Żeleński (1903–2006) – prawnik, historyk i publicysta

Zobacz też 
 Wołodymyr Zełenski